Dornbrach ist der Familienname folgender Personen:

 Abdullah Halis Dornbrach, deutscher Sufi-Scheich des Mevlevi-Sufiordens und traditioneller islamischer Gelehrter
 Pierre Dornbrach (* 1988), deutscher Politiker (NPD)